Sezon Norweskiej 1. Divisjon rozegrany został na przełomie 1950 i 1951 roku. Był to 12. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. Mistrzem została drużyna Furuset IF.

Tabela

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1950 w hokeju na lodzie
1951 w hokeju na lodzie